{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (98301) - || 2000 SS237 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98302) - || 2000 SX237 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98303) - || 2000 SZ237 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98304) - || 2000 SJ241 || 23 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98305) - || 2000 SG243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98306) - || 2000 SP243 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98307) - || 2000 SO251 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98308) - || 2000 SY251 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98309) - || 2000 SF254 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98310) - || 2000 ST256 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98311) - || 2000 SO257 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98312) - || 2000 SK258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98313) - || 2000 SP258 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98314) - || 2000 SA259 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98315) - || 2000 SG261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98316) - || 2000 SQ261 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98317) - || 2000 SR262 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98318) - || 2000 SR263 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98319) - || 2000 SQ265 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98320) - || 2000 SA269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98321) - || 2000 SS269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98322) - || 2000 SY269 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98323) - || 2000 SB270 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98324) - || 2000 SK271 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98325) - || 2000 SR273 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98326) - || 2000 SG274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98327) - || 2000 SN274 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98328) - || 2000 SU276 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98329) - || 2000 SB278 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98330) - || 2000 SE286 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98331) - || 2000 SL290 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98332) - || 2000 SF294 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98333) - || 2000 SC295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98334) - || 2000 SK295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98335) - || 2000 SP295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98336) - || 2000 SS295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98337) - || 2000 SX295 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98338) - || 2000 SB296 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98339) - || 2000 SG296 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98340) - || 2000 SU296 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98341) - || 2000 SF298 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98342) - || 2000 SD299 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98343) - || 2000 SR301 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98344) - || 2000 SH302 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98345) - || 2000 SQ304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98346) - || 2000 SW304 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98347) - || 2000 SV306 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98348) - || 2000 SM307 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98349) - || 2000 ST309 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98350) - || 2000 SL318 || 29 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98351) - || 2000 SG323 || 28 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98352) - || 2000 SX327 || 30 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98353) - || 2000 SU328 || 27 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98354) - || 2000 SM330 || 27 september 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (98355) - || 2000 SZ335 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98356) - || 2000 SG336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98357) - || 2000 SS336 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98358) - || 2000 SA337 || 26 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98359) - || 2000 SN349 || 30 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98360) - || 2000 SV354 || 29 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98361) - || 2000 SG361 || 23 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98362) - || 2000 SA363 || 21 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98363) - || 2000 SL363 || 21 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98364) - || 2000 SE364 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98365) - || 2000 SK367 || 22 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (98366) - || 2000 TJ11 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98367) - || 2000 TP16 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98368) - || 2000 TU17 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98369) - || 2000 TA18 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98370) - || 2000 TW18 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98371) - || 2000 TL19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98372) - || 2000 TO19 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98373) - || 2000 TC20 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98374) - || 2000 TD23 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98375) - || 2000 TU25 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98376) - || 2000 TN26 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98377) - || 2000 TV26 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98378) - || 2000 TY27 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98379) - || 2000 TN33 || 4 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98380) - || 2000 TR35 || 6 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98381) - || 2000 TP37 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98382) - || 2000 TP38 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98383) - || 2000 TL39 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98384) - || 2000 TG42 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98385) - || 2000 TN52 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98386) - || 2000 TR55 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98387) - || 2000 TU55 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98388) - || 2000 TM58 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98389) - || 2000 TP58 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98390) - || 2000 TC62 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (98391) - || 2000 TL62 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98392) - || 2000 UC || 18 oktober 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| (98393) - || 2000 UG2 || 23 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (98394) - || 2000 UH2 || 23 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (98395) - || 2000 UQ2 || 24 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98396) - || 2000 US2 || 24 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (98397) - || 2000 UC3 || 24 oktober 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (98398) - || 2000 UE4 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98399) - || 2000 UP4 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98400) - || 2000 UR7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten